Армен Акопян:

 Акопян, Армен (род. 1970) — советский футболист.
 Акопян, Армен Антонович (род. 1980) — украинский футболист.
 Акопян, Армен А. (род. 1973) — советский и армянский футболист.
 Акопян, Армен Г. (род. 1974) — армянский футболист.
 Акопян, Армен С. (род. 1980) — армянский футболист.
 Акопян, Армен М. (род. 1985) — армянский футболист.